Њу Кент има више значења:
 Округ Њу Кент (Вирџинија)
 Њу Кент (Вирџинија)